Roamer steht für:

 Roamer (Uhrenfabrik), schweizerischer Uhrenhersteller
 Roamer Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Roamer (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers GB Restorations

Siehe auch:
 Rohmer
 Romer